Kaudelka ist 

der Familienname folgender Personen:
 Barbara Kaudelka (* 1981), österreichische Schauspielerin
 Eleni Schindler-Kaudelka (* 1949), österreichische Archäologin und Spezialistin der römerzeitlichen Keramikforschung
 Sandra Kaudelka (* 1977), deutsche Filmregisseurin

der deutsche Name von Koudelka, Ortsteil von Holice, Tschechien